Ло́ренс Ра́йлли (; 28 октября 1928 — 22 июля 2013), более известный как Ло́ри Ра́йлли () — шотландский футболист, нападающий. Участник «», игроков линии нападения клуба «Хиберниан» конца 1940-х — 1950-х годов, в которую также входили Бобби Джонстон, Гордон Смит, Эдди Тернбулл и Вилли Ормонд. Один из лучших нападающих в истории шотландского футбола, член Зала славы шотландского футбола. За умение забивать важные голы в концовках матчей получил прозвище «Райли последняя минута» ().

Клубная карьера 
Райлли стал игроком клуба «Хиберниан» в 1945 году. Свой первый гол за команду забил в матче против «Куин оф зе Саут» 24 ноября 1945 года. За свою карьеру в клубе забил 238 мячей в 355 матчах, включая 18 хет-триков.

В 1958 году завершил карьеру из-за травмы колена. Свой последний матч за «хибс» провёл в апреле 1958 года: это была игра против «Рейнджерс», в которой он отличился забитым мячом.

Карьера в сборной 
В составе сборной Шотландии Лори дебютировал 23 октября 1948 года в матче против сборной Уэльса. Провёл за сборную 38 матчей и забил 22 мяча, включая два «дубля» (в матчах против Уэльса в 1950 году и Англии в 1953 году) и один «хет-трик» (в матче против сборной США в 1952 году). Соотношение голов, забитых за матч (61 %), у Райлли выше, чем у Дениса Лоу, Кенни Далглиша и Джо Джордана, по этому показателю он уступает только Хьюи Галлахеру.

Также Райлли провёл 14 матчей и забил 14 мячей за сборную Шотландской футбольной лиги.

Личная жизнь 
Умер 22 июля 2013 года в возрасте 84 лет. В августе 2019 года две его медали чемпиона Шотландии были проданы на аукционе за 12 000 фунтов стерлингов.

Достижения 
 Чемпион Шотландии (2): 1950/51, 1951/52

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Некролог в газете «Гардиан» 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Члены Зала славы шотландского футбола
Игроки ФК «Хиберниан»